Бу́нин — русская фамилия и дворянский род; женский вариант — . 

Известные носители:
 
 Бунин, Анатолий Степанович (род. 1936) — советский хоккеист и тренер.
 
 Бунин, Борис Николаевич (1932—2007) — советский и российский инженер-физик.
 Бунин, Василий Дмитриевич (1900—1945) — советский военачальник, полковник.
 Бунин, Владимир Васильевич (1908—1970) — советский композитор.
 Бунин, Иван Алексеевич (1870—1953) — русский писатель, поэт и переводчик.
 Бунин, Игорь Михайлович (1946—2018) — советский и российский историк, политолог и политтехнолог.
 
 Бунин, Леонтий Кузьмич — русский гравёр XVIII века.
 
 Бунин, Наркиз Николаевич (1856—1912) — русский художник-баталист.
 
 Бунин, Павел Львович (1927—2008) — русский художник-иллюстратор, мемуарист, поэт-переводчик.
 
 Бунин, Револь Самуилович (1924—1976) — советский композитор.
 
 Бунин, Станислав Станиславович (род. 1966) — советский пианист.
 Бунин, Юлий Алексеевич (1857—1921) — русский поэт, литератор и публицист, общественный деятель; участник народнического движения.

См. также 
 Бунино
 Бунинский